Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

215e régiment d'artillerie
215e régiment d'infanterie
215e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires